Матея Матевский (; 13 марта 1929, Стамбул — 6 июня 2018) — македонский поэт, театровед и переводчик, академик Македонской академии наук и искусств.

Биография 
По происхождению православный албанец из Македонии. Окончил философский факультет университета в Скопье, работал редактором на радио, с 1967 года работал директором радио и телевидения в Скопье. Был профессором истории мировой драматургии и профессором на факультете драматического искусства в Скопье.

Своим первым поэтическим сборником «Дожди» Матея Матевский открыл новую эпоху в македонской лирике, которая старалась освободиться от провинциальной закомплексованности, фольклорного эпигонства и исчерпанного набора поэтических средств.

В основном в сборнике «Липа» чувствуется влияние Гарсии Лорки, произведения которого Матевский переводил. Одним из основных символов в творчестве Матгвского является вода как стихия жизни, трава как стихия неподдающегося и дерево, камень и корень как символы прочного общения с родной землей. Одной из основных тем его творчества является тема возвращения в мир детства, на родину, к природе. В стихах переплетается рефлексивность с медитативностью, сюрреалистические методы и романтика.

Матея Матевский занимался также театральной критикой.

Библиография 
 «Дождови» (1956, «дожди»)
 «Рамноденица» (1963, «равноденствия»)
 «Перуника» (1976, «ирис»)
 «Круг» (1977, «круг»)
 «Липа» (1980, «липа»)
 «Раѓање на трагедијата» (1985, «рождение трагедии»)
 «Оддалечување» (1990)
 «Црна кула» (1992)
 «Завевање» (1996)
 «Мртвица» (1999)
 «Внатрешен предел» (2000, «внутренний предел»)

Примечания 

Журналисты Северной Македонии
Председатели Македонской академии наук и искусств